Leandro Rinaudo (Palermo, 9 de maio de 1983) é um futebolista italiano que atua como zagueiro. 

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Novara Calcio